Андербул () — городок в Австралии, в районе Малли сельско-городской территории Милдьюра (Rural City of Mildura) штата Виктории. Находится на трассе государственного значения Малли между городом Оуйен и границей Южной Австралии в 476 километрах к северо-западу от столицы штата, города Мельбурна.

По данным переписи населения 2006 года население города составляет 217 человек.

Почтовое отделение в городке было открыто 15 июля 1812 года.

Для туристов здесь проводят экскурсии на Розовые озёра в национальном парке Муррей-Сансет.

Также в городе есть известный гольф-клуб Монаш-Авеню.

Примечания

Ссылки 

Города Виктории